Капаней — в древнегреческой мифологии отец Сфенела, один из семи героев, принявших участие в походе против Фив.
 (24587) Капаней — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.